Йенидже от турското Yenice със значение на нов градец, нова паланка, може да се отнася за:

Градове в Турция

По-значими градове 
 Йенидже – град във вилает Чанаккале, Западна Турция;
 Йенидже – град във вилает Карабюк, Северна Турция;

По-малки градчета 
 Йенидже – градче (община) в околия Бунархисар, вилает Лозенград;
 Йенидже – градче в околия Чамолук, вилает Гиресун;
 Йенидже – градче в околия Доанхисар, вилает Коня;
 Йенидже – градче в околия Емет, вилает Кютахя;
 Йенидже – градче в околия Мерсин, вилает Мерсин;

Села 
 Йенидже – село в дем Абдера, Западна Тракия, Гърция;
 Йенидже — село в околия Енос, вилает Одрин;
 Йенидже — село в околия Мугла, вилает Мугла;
 Йенидже — село в околия Агачьорен, вилает Аксарай;
 Йенидже — село в околия Боздоган, вилает Айдън;
 Йенидже — село в околия Орта, вилает Чанкъръ;
 Йенидже — село в околия Япраклъ, вилает Чанкъръ;
 Йенидже — село в околия Баназ, вилает Ушак;
 Йенидже — село в околия Йомра, вилает Трабзон;

Администривно-териториялни единици в Турция 
 Йенидже – околия във вилает Чанаккале, Западна Турция;
 Йенидже – околия във вилает Карабюк, Северна Турция;

Вижте също 
 Йенидже е по-популярното в турския език име на гръцкия град Енидже Вардар.
 Йенидже (фабрика), тютюнева фабрика в Дрезден